Мамура может означать:
 Мамура — то же, что и княженика обыкновенная.
 Мамура — в языке офеней то же, что и топор.
  — деревня в жудеце Олт в Румынии.
 Мамура () — распространённая японская фамилия.